Абули:

 Диди-Абули — гора в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).
 Абули — мегалитическое сооружение в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).
 Абули — село в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).